Кео (; ) — многозначный термин.

Топоним 
 Кео (Арканзас)
 Кео — деревня в Эстонии.

Кхмерская фамилия 
 Кео Меас (1926—1976) — камбоджийский революционер и дипломат.
 Кео Пут Расмей (род. 1952) — камбоджийский политик и дипломат, сподвижник и зять короля Нородома Сианука.
 Кео Сангким (1937—1974) — камбоджийский политик.

Другое 
 КЕО — коэффициент естественной освещённости
 KEO — название предполагаемой космической капсулы времени.
 KEO plc — крупнейшая компания по производству напитков на территории Республики Кипр.